(475) Окльо () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 14 августа 1901 года американским астрономом Делайлом Стюартом в Арекипской обсерватории и назван в честь первой королевы инков . Это был первый астероид, открытый в Южной Америке и в южном полушарии.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей